Francesco Nerli il Vecchio – vescovo di Pistoia nel 1651, arcivescovo di Firenze nel 1652, cardinale dal 1669. 
Francesco Nerli il Giovane – Cardinal Segretario di Stato dal 1673, arcivescovo di Firenze dal 1683.
Francesco Nerli – politico e deputato italiano.